Als Norwegischer Elchhund bezeichnet die FCI zwei Hunderassen aus der Gruppe 5, Sektion 2:

 Norwegischer Elchhund grau (Nr. 242)
 Norwegischer Elchhund schwarz (Nr. 268)